Lovington kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Lovington (Engeland)
Lovington (Illinois), Verenigde Staten
Lovington (New Mexico), Verenigde Staten